Chapel of the Cross ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chapel of the Cross (Mississippi), NRHP-Nr. 72000698
 Chapel of the Cross (North Carolina), NRHP-Nr. 72000980

Siehe auch:
 Chapel of the Holy Cross